Bruce Township (Illinois)
Bruce Township (Iowa)